Чемпионат мира по League of Legends 2019 — девятый чемпионат мира по League of Legends, по компьютерной игре в жанре MOBA. Был организован разработчиком игры — Riot Games. Проводился со 2 октября по 10 ноября 2019 года в Германии, Испании и Франции и являлся заключительной часть соревновательного сезона 2019.

Двадцать четыре команды из 13 регионов получили право на участие в турнире согласно местам, занятым в региональных соревнованиях, которые начались ещё в январе 2019 года. Обладателем трофея турнира — Кубка призывателей, стала команда «FunPlus Phoenix», победившая в финале команду «G2 Esports» со счётом 3:0. Финальная серия была сыграна 10 ноября на арене «Аккорхотелс» в Париже.

Итоговый призовой фонд турнира составил около 2,2 млн долларов без учёта суммы, внесённой пользователями League of Legends для покупки тематических внутриигровых предметов.

Чемпионат мира транслировался в интернете на 16 языках. Аудитория решающей встречи турнира составила 44 млн зрителей.

Общая информация

Места проведения 
О том, что чемпионат пройдёт в Европе, а его финал состоится на арене «Аккорхотелс» в Париже, Riot Games объявила 1 ноября 2018 года — за 3 дня до завершения предыдущего розыгрыша турнира. 20 июня 2019 года компанией был опубликован полный список мест проведения чемпионата. В Берлине планировалось провести предварительную и групповую стадии. Берлинская студия Riot была определена для матчей предварительной стадии, «Verti Music Hall» — для групповой. Для игр плей-офф была выбрана арена «Паласио Висталегре» в Мадриде.

Квалификация 
На основании результатов последнего Mid-Season Invitational и прошлогоднего чемпионата — победы на MSI 2019 команды «Royal Never Give Up» и победы «Invictus Gaming» на Worlds 2018, третья сеяная команда Китая (LPL) попала в групповую стадию вместо третьей сеяной команды Южной Кореи (LCK), которая начала турнир с предварительной стадии.

Официальная песня 

8 октября 2019 года организаторы представили официальную песню турнира. Ей стала композиция «Phoenix», исполняемая вокалисткой Against the Current Крисси Костанза и певицей Кейлин Руссо. 30 октября Riot Games выпустили на «Phoenix» два ремикса — от Carpenter Brut и от Blanke. 5 ноября свою версию композиции представил 1788-L.

Кубок призывателей 
Трофей турнира — Кубок призывателей весом 32 килограмма был сделан британским изготовителем трофеев Thomas Lyte из меди, олова, золота, серебра и стекла. Французский дом моды Louis Vuitton разработал для кубка чемодан «Trophy Travel Case».

Предварительная стадия 

 1-я корзина
 Clutch Gaming
 DAMWON Gaming
 Hong Kong Attitude
 Splyce

 2-я корзина
 Isurus Gaming
 Lowkey Esports
 Royal Youth
 Unicorns of Love

 3-я корзина
 DetonatioN FocusMe
 Flamengo eSports
 MAMMOTH Esports
 MEGA Esports

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Групповая стадия 

 1-я корзина
 FunPlus Phoenix
 G2 Esports
 SK Telecom T1
 Team Liquid

 2-я корзина
 ahq e-Sports Club
 [[Cloud9]]
 Fnatic
 GAM Esports

 3-я корзина
 Griffin
 Invictus Gaming
 J Team
 Royal Never Give Up

 4-я корзина (Play-In)
 Clutch Gaming
 DAMWON Gaming
 Hong Kong Attitude
 Splyce

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Турнирная сетка

Статистика чемпионата

Итоговое положение

Проблемы с продажей билетов на финал турнира 
26 августа 2019 года Riot Games анонсировали продажу билетов на финал чемпионата. Она должна была начаться 16 сентября 2019 года в 16:00 по центральноевропейскому времени на платформе «Ticketmaster». Однако билеты начали продавать на час раньше — эквивалентно 16:00 по центральноевропейскому летнему времени. Журналист «The Esports Observer» Тобиас Сек считает, что при составлении анонса организаторы могли перепутать часовые пояса.

В итоге к назначенному времени билеты на финал можно было купить только у перекупщиков за цену в 10 раз превышающую начальную, что вызвало недовольство сообщества.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальная информация

2019 год в киберспорте
Чемпионат мира по League of Legends
Октябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года
Чемпионаты мира в 2019 году
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира во Франции